Suits (Fish), vierde studioalbum van Fish, uitgekomen in 1994.
 Suits (film), Amerikaanse comedyfilm, uitgekomen in 1999.
 Suits (televisieserie), Amerikaanse televisieserie, begonnen in 2011.